Брусиловка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Брусиловка — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Брусиловка — название села Каракемер, Хобдинский район Актюбинской области до 1990-х годов.

Россия 
 Брусиловка — село в Краснокаменском районе Забайкальского края.
 Брусиловка — посёлок в Советском районе Ставропольского края.